Orgelbau Walcker-Mayer steht für:

 Orgelbau Gerhard Walcker-Mayer, saarländisches Orgelbauunternehmen, siehe Eberhard Friedrich Walcker #Entwicklung
 Orgelbau M. Walcker-Mayer, österreichisches Orgelbauunternehmen